Го́ркинское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Красненском районе Белгородской области.

Административный центр — село Горки.

История 
Заселение территории Горкинского сельского поселения  связано  со  строительством  городов-крепостей Ольшанск(1644) и Коротояк(1647) . Ольшанские  служилые  люди  уже  к 1666 году  основали  село Потудань ( Горки ) ,  а  коротоякские  к  1678 г.  село Богословское ( Богословка). Хутор Братство  основан в 1924 году  переселенцами  из сёл Лесное Уколово и деревни Терноушка . В  1926 году  в хуторе было 7 дворов  и 62 человека жителей.  Хутор Песковатка  появился на картах незадолго до Великой Отечественной войны , основали его переселенцы из Горок.

Горкинское сельское поселение образовано 20 декабря 2004 года в соответствии с Законом Белгородской области № 159.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации сельского поселения 

Муниципальные образования Красненского района
Сельские поселения Белгородской области